Spitzer kan avse:

 Eliot Spitzer (född 1959),  amerikansk demokratisk politiker, guvernör i New York 
 Emma Spitzer (1870–1941), svensk keramiker och skulptör
 Leo Spitzer (1887–1960), österrikisk språkvetare
 Rezső Seress (1889–1968), ungersk pianist och kompositör, född Rudolf Spitzer

Se även
 Spitzerteleskopet – amerikanskt infrarött rymdteleskop

Efternamn